Farneta ist der Name folgender Klöster:
 Certosa di Farneta, ein Kloster der Kartäuser in der Nähe der Gemeinde Maggiano, Provinz Lucca, Region Toskana in Italien.
 Abtei Farneta, ein ehemaliges Benediktinerkloster in der Nähe der Stadt Cortona, Provinz Arezzo, Region Toskana in Italien.

Siehe auch:

 Farnetta